Bera bezeichnet:

 Bera (Bibel), in der Bibel einen König von Sodom ()
 Bera (Distrikt), einen Distrikt in Malaysia
 Bera (Navarra), eine Stadt und Gemeinde in Navarra, Spanien.
 Bera (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Bera (Trommel), eine Gruppe von Trommeln in Sri Lanka
 Berà, den ersten Graf von Barcelona
 BERA, Hirnstammaudiometrie
 Bera GmbH, deutscher Personaldienstleister

Bera ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Bera (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Cornelia Bera (* 1959) deutsche Autorin
 Richard Sam Bera (* 1971), indonesischer Schwimmer
 Wolfgang Bera (* ?), deutscher Fotograf, machte das Foto des bekanntesten Mauertoten Peter Fechter

Siehe auch:
 Behra
 Berra
 Bära
 Beras